John Johansen (atleta) (1883-1947) – velocista norvegese 
John Anker Johansen (1894-1986) – ginnasta norvegese 
John Christen Johansen (1876-1964) – ritrattista danese-americano 
John M. Johansen (1916-2012) – architetto statunitense 
John Lind Johansen (1852–? ) – politico norvegese per il Partito Laburista